Girolami est un patronyme porté notamment par :
 Ennio Girolami (1935-2013), acteur italien, fils de Marino ;
 Enzo Girolami (né en 1938), réalisateur, scénariste, acteur, monteur et producteur italien ;
 Francois-Antoine Girolami (1839-1919), prêtre et écrivain français ;
 Marino Girolami (1914-1994), réalisateur, scénariste et producteur italien, père d’Ennio.